

Patronymes 
 Cristian Nápoles (né en 1998), athlète cubain
 José Nápoles (1940–2019), boxeur cubain

Autres
 Hacienda Nápoles, construite par Pablo Escobar en Colombie